San Basilio ist der Name folgender Orte:

* San Basilio (Córdoba), Ort in Argentinien
 San Basilio (Mottola), Ort in Apulien in Italien
 San Basilio (Rom), Stadtteil Roms in Italien
 San Basilio (Sardinien), Ort auf Sardinien in Italien
 San Basilio de Palenque, Ort in Kolumbien
 San Basilio (Murcia), Stadtteil Murcias in Spanien

San Basilio ist der Name folgender Personen:
 Fernando San Basilio (* 1970), spanischer Schriftsteller
 Paloma San Basilio (* 1950), spanische Sängerin und Musicaldarstellerin
Siehe auch:
 San Basile